Francesco Anzoletti (1819-1862) – pianista italiano
 Giuseppe Anzoletti (1823-1892) – violinista italiano
 Luisa Anzoletti (1863-1925) – poetessa e scrittrice italiana
 Marco Anzoletti (1866-1929) – compositore e violinista italiano